Bray puede referirse a:

 Bray (Berkshire), Inglaterra
 Bray, comuna francesa del departamento de Eure.
 Bray, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 Bray, ciudad situada al sur de Dublín, en Irlanda.
 Bray, personaje de la serie neozelandesa "La Tribu".
 Abreviatura científica para el botánico Franz Gabriel von Bray 1765-1832. 
 Arturo Bray, militar, historiador y escritor paraguayo. 
 Salomon de Bray, pintor, arquitecto y poeta neerlandés (1597 - 1664).